BAHN – komputerowy symulator służący do tworzenia sieci torowych i komunikacyjnych, stworzony przez Jana Bochmanna w ramach jednoosobowej firmy JBSS Jan Bochmann Software Saxony w Niemczech. Dostępny jest na licencji shareware (95-dniowy okres próbny).

Prace nad programem zostały rozpoczęte w 1985 r., a pierwsza wersja ukazała się w 1993 r. BAHN umożliwia sterowanie ruchem pojazdów takich jak tramwaje, pociągi, metro, a także autobusy i statki, tworzenia rozkładów jazdy z dużą dokładnością, tworzenie linii (takich jak w komunikacji miejskiej). Oprócz ogólnodostępnych typów pojazdów z różnych krajów, także typowych dla PKP i komunikacji miejskiej w polskich miastach (tramwaje Konstalu i inne), można tworzyć także własne pojazdy.

Na makiecie mogą znaleźć się także elementy krajobrazu takie jak budynki, lasy, wody, mosty oraz charakterystyczne dla transportu takie jak: przystanki, zwrotnice, sygnalizacja świetlna, ograniczenia prędkości itp. Istnieje także możliwość włączenia trybu dnia i nocy.

Każdy z pojazdów w programie ma przypisane: trasę, numer, prędkość maksymalną, zajezdnię i czasy zjazdu do niej, typ (lokalny, pospieszny, towarowy itp.), skład i rodzaj drogi po której się porusza (tory, jezdnia lub woda).

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona po niemiecku, angielsku i francusku
 Polska strona o programie BAHN

Symulatory pociągów